Groundhog Day peut désigner :
 le jour de la marmotte, un événement célébré en Amérique du Nord le jour de la Chandeleur ;
 le titre original du film américain Un jour sans fin ou Le Jour de la marmotte (au Québec), réalisé en 1993 ;
 Groundhog Day, une comédie musicale inspirée du film Un jour sans fin.